Лос-Е́бенес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 676,98 км². Население — 6451 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Покровителями муниципалитета почитаются священномученик Власий Севастийский и Пресвятая Богородица (Святая Дева де Финибустерре).

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ex escuela hogar «Mirasierra»
 Guía útil de Los Yébenes
 Situación geográfica de Los Yébenes
 Previsión meteorológica de la semana

Муниципалитеты Толедо